Ladysmith – miasto w Południowej Afryce
 Ladysmith – miasto w USA
 Ladysmith – miasto w Australii